«Злой король»(англ. The Wicked King ) — книга из серии романов, написанная американской писательницей Холли Блэк, которая более известна по таким произведениям как «Спайдервик. Хроники» и «Зачарованная» .  Серия романов представляет из себя трилогию. В неё входят такие книги как «Жестокий принц», «Злой король» и «Королева ничего». 

События книг разворачиваются в волшебной стране под названием Фейриленд(англ. Elfhame), в которой проживаю существа называемые фейри. Главной героиней книг является обычная девушка по имени Джуд Дуарте, родившаяся в мире людей и имеющая двух сестёр, сестру близняшку Тарин Дуарте и старшую сестру Вивьен . Старшая сестра является наполовину фейри, на половину человеком, поэтому девушки и оказываются в магическом мире, когда ещё в детстве их забирает родной отец Вивьен к себе в поместье и выращивая всех троих дочерей как родных.

Книга является второй в трилогии и рассказывает о событиях после того как Джуд Дуарте смогла заключить сделку с Карданом и заполучить место при королевском дворе.

Персонажи книги 

 Джуд Дуарте
 Тарин Дуарте
 Вивьен
 Кардан
 Оук
 Лок
 Никасия
 Ориана

 Мадок
 Балекин
 Другие

Книги трилогии 

 «Жестокий принц»(англ. The Cruel Prince)
 «Злой король»(англ. The Wicked King )
 «Королева ничего»(англ. The Queen of Nothing )

Номинации

Лауреат 

 Гудридс / The Goodreads Choice Awards, 2019 // Подростковые фэнтези и научная фантастика

Номинации на премии 

 Премия блогеров в области детской и подростковой литературы / Children's and Young Adult Bloggers' Literary Awards / Cybils Award, 2019
 Книга года по версии сайта Lubimyczytać.pl / Książka Roku Lubimyczytać.pl, 2019
 BooktubeSFF Awards, 2020
 Хьюго / Hugo Award, 2020
 Локус / Locus Award, 2020

Фэнтезийные романы на английском языке
Литература США